

Anthroponyme 

 Daniel Latouche (né en 1945), politologue, écrivain et professeur québécois.
 Henri de Latouche, de son vrai nom Hyacinthe-Joseph Alexandre Thabaud de Latouche (1785-1851), poète et journaliste français.
 Jacques Antoine Creuzé-Latouche (1749-1800), homme politique français.
 Louis Latouche (1829-1884), peintre français, marchand de tableaux.
 Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville (1745-1804), marin français.
 Robert Latouche (1881-1973), historien français, archiviste paléographe, doyen honoraire de la faculté des lettres et sciences humaines de Grenoble.
 Serge Latouche (né en 1940), économiste français.

Nom de fiction 
 Gustave Latouche, instituteur dans la bande dessinée : L'Élève Ducobu.

Toponyme 

 Habitation Anse Latouche, commune du Carbet, en Martinique.

Marine 
 Latouche-Tréville, un croiseur cuirassé français construit en 1892 et démoli en 1926.
 Latouche-Tréville, une frégate anti-sous-marine.